Циунель — фамилия.

 Циунель, Виктор Павлович — советский биатлонист.
 Циунель, Иван Климентьевич (1925—1972) — лесозаготовитель, Герой Социалистического Труда.